Хамидова — фамилия, женский вариант фамилии Хамидов. Известные носители:
 Хамидова, Байзат Хамидовна (род. 1990) — российская регбистка.
 Хамидова, Зулай Хамидовна — первая чеченская женщина — доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки ЧИ АССР, академик.
 Хамидова, Наврат Хамидовна (род. 1988) — российская регбистка.